Mule steht für:
 Mule (Landspitze), Landspitze an der Küste des Kemplands, Antarktika
 Mule (Software), Enterprise-Service-Bus-Plattform
 Mulebreen, Gletscher im Kempland, Antarktika
 Mule-Halbinsel, Halbinsel an der Ingrid-Christensen-Küste, Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika
 Mule Island, diverse Inseln

Mules steht für
 Mules (Schuhmodell), ein hinten offenes Schuhmodell

MULE ist die Abkürzung für:
 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen-Anhalt
 M.U.L.E., Computerspiel (1983)
 Multifunctional Utility/Logistics and Equipment, geplantes Roboterfahrzeug des US-amerikanischen Militärs

Mule oder Mulè ist der Familienname folgender Personen:
 Francesco Mulè (1926–1984), italienischer Schauspieler
 Giuseppe Mulè (1885–1951), italienischer Komponist und Dirigent
 Marcel Mule (1901–2001), französischer Saxofonist und Komponist

The Mule steht für:
 The Mule (Lied), Lied von Deep Purple (1971)
 The Mule, Originaltitel von Border Run – Tödliche Grenze, US-amerikanischer Spielfilm von Gabriela Tagliavini (2012)
 The Mule – Nur die inneren Werte zählen, australischer Spielfilm von Tony Mahony und Angus Sampson (2014) 
 The Mule (2018), US-amerikanischer Spielfilm von Clint Eastwood (2018)

Sonstiges:
 Spinning Mule, Spinnmaschine 
 Moscow Mule, ingwerhaltiger Cocktail

Siehe auch:
 Muhle

MULE